Brum kan syfta på:

Brum (tecknad serie) – en tecknad serie Äventyr bland djuren och seriefigur av Rune Andréasson
Brum (seriefigur) – en seriefigur av Rune Andréasson i serien Bamse
Brum (TV-program) – ett barnprogram på TV